Ambrus Sándor (1863–1927) jogász, politikus, Békés vármegye főispánja
 Ambrus Sándor (1807–1868) katolikus pap, egyházi író
 Ambrus Sándor (1909–2003) színész, ökölvívóbíró, pontozóbíró
 Ambrus Sándor (1950) újságíró, író
 Ambrus Sándor (1959–2008) szobrász, grafikus
 Ambrus Sándor (1986) labdarúgó